BBC Sessions – album dei Cocteau Twins
 BBC Sessions – album dei Cream
 BBC Sessions – album di Jimi Hendrix
 Led Zeppelin BBC Sessions – album dei Led Zeppelin
 BBC Sessions – album di Rory Gallagher
 BBC Sessions – album dei Saxon
 BBC Sessions – Album dei The Nice del 2002
 BBC Sessions – album dei The Specials
 BBC Sessions – album dei The Who
 BBC Sessions – album dei Ten Years After